Wydawnictwo Bibliotekarium – polskie wydawnictwo literackie, powstałe w 2018 r. jako imprint firmy NEVICOM. Właścicielem oficyny wydawniczej jest Waldemar Mulhstein, a redaktorem naczelnym – Marek Żelkowski.

Książki ukazują się w seriach wydawniczych: Rubieże rzeczywistości (szeroko pojęta literatura fantastyczna), Ukryte światy (literatura współczesna), Pionierzy fantastyki (literatura fantastyczna do 1939 roku).

Na antenie internetowego radia Paranormalium redaktorzy wydawnictwa (Wiktor Żwikiewicz, Tomasz Fąs, Marek Żelkowski) prowadzą dwie cykliczne audycje: Bibliotekarium oraz ABW - Antologia Bibliotekarium - Warsztaty.

Przypisy 

Polskie wydawnictwa książkowe